Аројо де Енмедио има више значења:

 Аројо де Енмедио (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо де Енмедио, Ла Гвадалупе (Сан Мигел Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо де Енмедио, Лозано Салинас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Аројо де Енмедио, Омар Карденас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику